Por El discípulo puede entenderse:

 The Recruit, película estadounidense del 2003 llamada en español: El discípulo o La Prueba
 El discípulo, película española del 2010